Микитенко:

 Микитенко Валерій Миколайович (1959—2022) — український актор та режисер, Заслужений артист України (2006).
 Микитенко Євген Олегович ( 1953) — український дипломат, син Олега Микитенка
 Микитенко Іван Кіндратович (1897—1937) — український письменник і драматург
 Микитенко Ігор Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Микитенко Ірина Леонідівна (нар. 1942) — німецька спортсменка (марафонський біг)
 Микитенко Микола Миколайович (1971—2020) — нагороджений орденами ветеран АТО, за освітою історик, який вночі 11 жовтня 2020 року здійснив акт самоспалення на Майдані Незалежності, оскільки вже не бачив інших засобів «объяснить, как живем на фронте, и как защищаем Украину»
 Микитенко Олег Іванович ( 1928) — український перекладач і літературознавець, син Івана Микитенка
 Микитенко Ольга Леонтіївна — українська співачка
 Микитенко Тамара Михайлівна ( 1945) — українська педагогиня, відмінник народної освіти УРСР, відмінник освіти СРСР, заслужений працівник освіти України.
 Микитенко Юрій Олегович ( 1962) — український літературознавець, журналіст і перекладач, син Олега Микитенка

Українські прізвища
Прізвища на -енко